Футбольний клуб «Оскол» — украинский футбольный клуб, из города Купянск Харьковской области.

История

Все сезоны на независимой Украине

Достижения 
 Победитель Пятой зоны любительской лиги 1992/93
 Вторая лига: 1996/97, 1998/99, 2000/01

Известные игроки 

  Василий Сачко

Ссылки 
 Статистика выступлений клуба на КЛИСФ

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
ФК «Оскол» Купянск
Футбольные клубы Купянска